Stół Pański – inna nazwa stołu komunijnego, zza którego w kościołach protestanckich odprawiana jest liturgia Wieczerzy Pańskiej,
 Stół Pański – inna nazwa Eucharystii
 Stół Pański – album jazzowy